Световната лига по волейбол 1992 е 3-тото издание на ежегодния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 12 страни от 1 май до 5 септември 1992. Финалната четворка се провежда в Генуа, Италия.

Групи

Междуконтинентален кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Плейофи 

|}

Финали в Генуа

Полуфинали и финал

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди

Външни препратки 
 1992 World League Results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол